«Фред осчастливит мир» () — польский чёрно-белый художественный фильм, фантастическая комедия 1936 года.

Сюжет 
Молодой инженер Фред — изобретатель. Очередное его изобретение-телефоновизор. Теперь тот, кто делает звонок с помощью телефоновизора, может видеть не только собеседника, но и обстановку в его доме, о чём тот совершенно не подозревает. И это порождает трагикомичные ситуации. Супруги видят самые тайные секреты своих партнёров, люди, к которым, казалось, имеешь полное доверие, на самом деле оказываются обычными врунами. Общественность в шоке, судьба изобретателя под угрозой.

В ролях 
 Збигнев Раковецкий — Фред, изобретатель,
 Каролина Любенская — Ирма Карская, невеста Фреда,
 Лода Халама — Лодa,
 Алина Желиская — сестра Лоды,
 Ежи Чаплицкий — Юрек, безработный певец,
 Юзеф Кондрат — Иосиф Бомба, музыкант,
 Тадеуш Весоловский — Болек Карский, брат Ирмы,
 Ванда Яршевская — мать Ирмы,
 Станислав Лапиньский — Пакула,
 Антони Фертнер — коммерсант,
 Юзеф Орвид — сосед,
 Ирена Скверчиньская — обиженная горничная,
 Ежи Беленя — клиент в ресторане.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте polskifilm.ru 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте nitrofilm.pl 
 О фильме на Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej 

Чёрно-белые фильмы Польши
Кинокомедии 1936 года
Фантастические комедии
Кинокомедии Польши
Фантастические фильмы Польши
Фильмы Польши 1936 года